Лаймен — многозначный термин.

Фамилия 
 Уильям Лаймен (1821—1891) — американский изобретатель.

Топоним 
 Лаймен — город в земле Баден-Вюртемберг, Германия;
 Лаймен — посёлок в земле Рейнланд-Пфальц, Германия;
 Лаймен — посёлок (коммуна) в Эльзасе, Франция.
 Лаймен — город в округе Уинта, штат Вайоминг.
 Лаймен — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
  — Статистически обособленная местность в округе Гаррисон, штат Миссисипи, США.

См. также 
 Лайм (значения)